
Termin -{AAV}- ima više značenja.

 Adeno asocirani virus
 Alah vali aerodrom, IATA kod aerodroma u Filipinima